

Нортонвілл — місто, штат Канзас
 Нортонвілл — місто, штат Кентуккі